Katarzyna Kępka (ur. 22 września 1982 w Warszawie) – polska prezenterka telewizyjna i aktorka. Prowadziła programy rozrywkowe w telewizji Viva Polska.

W 2012 roku prowadziła wspólnie z Maciejem Dowborem program Got to Dance. Tylko taniec w telewizji Polsat.

Prezenterka 
 2004–2013: PL Top 10 – Viva Polska
 2008, 2010–2012 Hot Or Not – Viva Polska
 2009–2012: Viva Mjuzik Kłiiiz – Viva Polska
 2012: Got to Dance. Tylko taniec – Polsat

Filmografia 
 2010: M jak miłość – jako Elżbieta Jurczyk, nauczycielka Krzysia

Przypisy 

Viva (telewizja)
Osobowości telewizyjne związane z Polsatem
Ludzie urodzeni w Warszawie
Urodzeni w 1982